

Кизил-Буляк — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Кизил-Буляк — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Буляк